Мо́рье:

Топоним 
 Морье — деревня в Рахьинском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
 Морье — река во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Морье — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Фамилия 
 Морье, Дэвид (около 1705—1770) — англо-швейцарский художник.

См. также 
 Морьё — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Армор.
 Дюморье